Satans Kingdom ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Satans Kingdom (Massachusetts) im Franklin County
 Satans Kingdom (Vermont) im Addison County

Siehre auch:
 Satan’s Kingdom State Recreation Area, Freizeiteinrichtung im Litchfield County, Connecticut